Imagine – wtyczka do menedżera plików Total Commander, która uzupełnia funkcjonalność wewnętrznej przeglądarki Lister, pozwalając oglądać pliki graficzne w ponad 20 formatach.

Program działa zarówno w oddzielnie uruchomionym Listerze, jak i na szybkim podglądzie w panelu Total Commandera (wywoływanym za pomocą skrótu klawiszowego Ctrl+q). Możliwe jest także zarejestrowanie w opcjach funkcji podglądu miniatury w menu kontekstowym myszy (Shell Extension) w Eksploratorze Windows i Total Commanderze.

W Listerze wyświetlany jest pasek narzędziowy z funkcjami, ponadto pod prawym klawiszem myszy znajduje się rozwijane menu kontekstowe z szeregiem poleceń, m.in. prostymi narzędziami edycyjnymi, jak filtry, obracanie, zamiana do stopni szarości itd. Z poziomu Listera można też kolejno przeglądać wszystkie grafiki znajdujące się w aktywnym folderze.

Linki zewnętrzne 
 Strona Imagine

Edytory grafiki rastrowej